Iraí - uma abelha social, da subfamília dos meliponíneos
Cana-do-rio - uma árvore

Localidades

Iraí (Rio Grande do Sul) - município do estado do Rio Grande do Sul
Iraí de Minas - município do estado de Minas Gerais

Irai - uma comuna francesa

Ver também
 Iray (distrito)

Desambiguações de topônimos
Desambiguação